La A1 Ethniki 1997-1998 è stata la 58ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Predrag Stojaković, 
A1 Ethniki MVP finali:  Dino Rađa, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Slobodan Subotić,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1997
Pallacanestro nel 1998
1997-1998